De COSAFA Cup 2015 was de vijftiende editie van dit voetbaltoernooi georganiseerd door de COSAFA (Council of Southern Africa Football Associations). Het toernooi werd gehouden tussen 17 en 30 mei 2015 in de provincie Noordwest in Zuid-Afrika. Namibië won het toernooi voor de eerste keer door in de finale van Mozambique te winnen. Madagaskar werd derde.

Deelnemende teams
Angola en de Comoren namen niet deel aan dit toernooi.

Stadions

Prijzengeld
Op 12 mei maakte de COSAFA het te winnen prijzengeld bekend. De totale prijzenpot bevatte meer dan 1,1 miljoen Zuid-Afrikaanse rand.

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase
De verliezers van de kwartfinale spelen in de verliezersronde om plek 5 tot en met 8. De winnaars van de kwartfinale spelen in de halve finale voor plek 1 tot en met 4. 
Verliezersronde

Kwartfinale

Verliezersronde

Halve finale

5e/6e plaats

Halve finale

3e/4e plaats

Finale

Topscorers

Externe link 
  Officiële website van de COSAFA
  COSAFA Cup 2015 op RSSSF

Voetbal in 2015
Voetbal in Zuid-Afrika
COSAFA Cup